frees (gereedschap): een stuk gereedschap voor hout- of metaalbewerking;
 freesmachine: een machine voor hout- of metaalbewerking;
 frees (landbouw): een machine voor grondbewerking.